

Цинцерень () — комуна у повіті Горж.
 Цинцерень () — село у повіті Горж. Адміністративний центр комуни Цинцерень.
 Цинцерень () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Блежой.

Цинцерень () — село у Аненій-Нойському районі.
 Цинцерень () — село у Теленештському районі.